Il singolare  del PBZ Zagreb Indoors 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Marin Čilić è il detentore del titolo e ha partecipato come testa di serie N.1, ma è stato sconfitto ai quarti di finale dal tedesco Florian Mayer.

Ivan Dodig ha battuto in finale Michael Berrer 6–3, 6–4.

Teste di Serie

 Marin Čilić (quarti di finale)
 Ivan Ljubičić (quarti di finale)
 Guillermo García López (semifinali)
 Richard Gasquet (quarti di finale)

 Florian Mayer (semifinali) 
 Marcel Granollers (primo turno) 
 Philipp Petzschner (secondo turno) 
 Michael Berrer (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

PBZ Zagreb Indoors 2011
ATP World Tour 2011